Blok Mniejszości Narodowych – porozumienie stronnictw politycznych mniejszości narodowych w Polsce
 Kod IATA portu lotniczego Bamarni